Bánffy Dezső (1843–1911) főispán, a képviselőház elnöke, miniszterelnök
 Bánffy Dezső (1900–1939) földbirtokos